«Кирпичи́» — российская рэп-рок-группа из Санкт-Петербурга, образованная в 1995 году. Известна своими ироничными текстами.

История группы

Основание группы 
15 мая 1995 года в питерском Доме пионеров «Кирпичи» дали свой первый концерт. Группа тогда называлась Bricks Are Heavy. Будущий хит «Байка» тоже назывался соответственно — «Biker». Из сегодняшних участников «Кирпичей» в группе был только гитарист/вокалист — Вася Васин. Кроме него были Станислав Сытник (бас) и Кирилл Соловьев (ударные).

В 1996 году состав группы несколько раз менялся. В конце концов «Кирпичей» снова стало трое. Это были Вася Васин, а также Данила «Danny Boy» Смирнов и Евгений «UJ» Назаров. Двое последних успели поучаствовать в группах Numb Paramour и Skyhog. Первые записи ребята сделали в апреле 1996 года на деньги Васиного папы на студии «Тропилло».

Кирпичи тяжелы 
В мае 1996 года «Кирпичи» подписали контракт со звукозаписывающей компанией «ШОК-Records». Был записан альбом «Кирпичи тяжелы», снят клип на песню «Байка». Вскоре выпустили ещё один альбом «Кирпичи тяжелы Live», который записали на концерте в клубе «Полигон». На фестивале «Новая волна питерского рока» «Кирпичей» назвали открытием года, вручили награду за лучший дебют года среди клубных групп Петербурга.

Летом «Кирпичи» отметились на таких фестивалях как «Наполним небо добротой», «Учитесь плавать!-2». Осенью в Выборге вместе с Наутилусом Помпилиусом выступали на концерте, посвященном году вещания радио «Европа Плюс». В октябре компания «Шок-Records» выпустила альбом «Кирпичи тяжелы». Презентация прошла в том же «Полигоне» при участии групп «Улицы», Джан ку и Tequilajazzz.

Альбом ожидал большой успех. «Кирпичи» продолжали выступать на фестивалях, давали концерты. На очередном фестивале «Учитесь плавать!» (уже в 1997 году) группа представила свою новую песню «Замучали гады».

Смерть на рейве 

В конце 1998 — начале 1999 года началась новая эра в истории группы — Данила, Джей и Вася начали читать рэп, чередуя рэп- и рок-концерты. Весной 1999 года компания «Гала Рекордз» выпустила второй альбом «Кирпичей» — «Смерть на рейве», в который вошли уже известные к тому времени песня «Замучили Гады», а также «Плюю я», на которую был снят клип. Летом 1999 года на питерском Радио Рекорд появилась программа «Наше Гетто», посвященная в основном рэпу, хотя иногда там можно было услышать и тяжелую гитарную музыку. Эту передачу делали вначале все «Кирпичи», затем только Данила и Джей, а потом остался один Данила. Сейчас программы уже нет — она прекратила своё существование из-за активной гастрольной деятельности группы.

Капиталиzм 00 

Осенью 1999 года группа «Кирпичи» записала на студии «Гала Рекордз» в Москве свой третий студийный альбом — «Капиталиzм 00», который выдержан в рэп-стилистике. Вышел он в октябре 2000 года. Причина задержки: 18 февраля 2000 года скончался Джей — барабанщик и MC «Кирпичей». 30 марта 2000 года в питерском клубе Спартак прошёл концерт памяти Жени Назарова, в котором кроме Кирпичей приняли участие группы, Tequilajazzz, IFK, «НОМ», «Колыбель», «Джан Ку». Место за барабанной установкой на концерте заняла Светлана Терентьева (играла до этого в группе Buttweizer). Через некоторое время её сменил нынешний барабанщик «Кирпичей» — Вадим «Нос» Латышев. Он же читал на концертах рэп вместе с Васей. После выхода «Капитализма 00» был снят клип на песню «Данила-блюз». Песня стала часто крутиться по MTV, МузТВ и по разным радиостанциям (Наше Радио, Ультра, Балтика, Рекорд, Радио Шансон, Радио Хит, Радио Модерн). Группа вернулась к активной концертной деятельности и успела поучаствовать в разных фестивалях в различных городах страны («In Rock 2000» в Калининграде, фестиваль «Кодак» в Краснодаре с группами SPORT и Tequilajazzz, «Балтика пиво фест» в Москве, «Street fest» в Питере, «Нашествие» в Раменском при стечении 50000 человек). Кроме того, группа активно гастролирует по городам России и СНГ.

Сила ума 

В сентябре 2002 года вышел четвёртый альбом группы «Кирпичи» под названием «Сила ума». По словам самих музыкантов «Сила ума» — это «D.I.Y. продукт в стиле Lo-Fi Core…».

«В принципе, это альбом опять возрождающегося поколения музыкальных революционеров. Он ориентирован на недовольных современной ситуацией людей всех возрастов. В этом альбоме — все, чем мы располагаем в гуманитарном плане на сегодняшний день.»

Альбом был принят как поклонниками, так и средствами массовой информации положительно. Осенью 2002 года в обычной петербургской школе был снят видеоклип на песню «Школьнички». Вторым синглом с альбома стала песня «Джедаи», которая добралась до вершин многих радио-чартов. 7 ноября 2004 года на коммунистической демонстрации в городе Санкт-Петербурге под руководством Васи Васина был снят видеоклип на эту песню.

Let’s rock! 
После выхода «Силы ума» у лидера коллектива Васи Васина поинтересовались, каковы его творческие планы.

«Хочу записать пластинку типа Guns N’ Roses „Use Your Illusion II“ и отрастить хайер. Мы очень давно хотели записать чисто рок-пластинку, разбить стереотип, что Кирпичи — это рэп, потому, что, даже читая „под минус“, принимая хип-хоп как форму, мы всегда были рок-группой».

14 марта 2004 года выходит альбом Let’s Rock!. В это же время в группе появился новый гитарист — Иван Людевиг.

Музыка на альбоме возвращает к золотым временам гранжа. Пластинка получилась лирическая и личная, насколько, конечно, лирическим и личным может быть трэш. В этом альбоме намного меньше политики, однако, все равно появились такие песни, как «Никто никогда никому ничего», с ярко выраженным протестом: «Ты один против всех!» и «Рабочий класс мира».

Вот как охарактеризовал творение Данила — вокалист и бас-гитарист группы:

«Новый наш альбом записывался быстро и слаженно. Этот продукт отражает чувства взрослых людей, пытающихся понять — а зачем, собственно, все это надо? По мере движения от песни к песне понимаешь, что мы полны энергией игры, но устали доказывать что-либо кому-либо. Так что мы просто играем в эту игру под названием „Кирпичи“ — это одна из самых лучших ролевых игр и экшенов на матушке-земле.»

Ещё до выхода Let’s rock! на «Нашем радио» начали активно крутить песню «Ира», которая очень долго продержалась в хит-параде «Чартова дюжина».

Весной 2004 года был снят очередной клип «Кирпичей» на песню «Ира». В это же время была проведена церемония S.P.A.M., где «Кирпичи» победили в номинации «Лучшая группа».

Царский альбомъ 
24 декабря 2005 года выходит «Царский альбомъ», удививший публику своим лиричным звучанием. Если раньше «Кирпичи» пели про «бухло и тёток», то добрая часть песен на «Царском» — о любви. В музыке стало больше фанка, красивых гитарных соло. Появляется клип на песню «Царь».

Жанр нового альбома Вася определил так:

«Читаются ненапряжные тексты под живую несемплированную музыку, много песен про любовь и прочую чушь.»

7 
В октябре 2006 вышел альбом «7», записанный в рекордно короткие сроки (2-3 месяца). Песни Вася и Данила записывали «дистанционно», пересылая материалы друг другу через Интернет. Альбом в целом продолжает лиричную тему с прошлогоднего «Царского альбома».

В марте 2007 года группу покинул гитарист Иван.

Камни 
Осенью 2008 года «Кирпичи» выпустили новый, восьмой по счету альбом под названием «Камни», презентация которого прошла 11 октября в клубе «Точка». Пластинка содержит 14 композиций, записанных летом 2008 года на студии «Добролёт» Андреем Алякринским.

Летом 2009 года «Кирпичи» выступили на фестивале «KUBANA». В их программу вошли самые известные композиции из альбома «Сила ума», также прозвучали и более поздние песни.

22 ноября 2009 года в клубе «Главclub» группа «Кирпичи» презентовала свой новый макси-сингл: «Главклуб».

Новые Кирпы Моо Фок 
В декабре 2010 года группа «Кирпичи» записывает свой девятый студийный альбом. 11 февраля В. Васин объявил в своем блоге о релизе альбома «Новые Кирпы Моо Фок» на ThankYou.ru.

SUMMERTIME! 
22 апреля 2013 года вышел новый клип группы «All Around the World», а уже 26 апреля в клубе «P!pl» прошла презентация нового альбома, за несколько недель до официального выхода. 5 мая 2013 в сеть был выложен ещё один новый клип, под названием «Endless Party», 20 мая на Youtube появился очередной клип на песню «Smoke». 10 июня состоялся релиз альбома на iTunes. 9 июля был опубликован ещё один клип на песню «Summertime».

26 августа группа представила новый, концептуальный клип на песню «Shame» (в 3 версиях, для каждого участника группы), клип снят в нестандартном разрешении, особенно удобно просматривать этот клип на устройствах iPhone и iPad. 16 сентября вышел ещё один концептуальный клип на песню «Goodbye»

Потому что мы банда 
30 октября 2015 года — релиз 11-го альбома «Потому что мы банда». Альбом получился стилистически цельным, сильно отличавшимся от предыдущих. Включает в себя 10 треков. В Сеть были выложены 2 клипа с данного альбома: «Виват!» и «Кодекс молчания».

Старческий маразм 
14 мая 2021 года вышел альбом «Старческий маразм», состоящий из 15 треков, причём 11 из них записаны с другими музыкантами: Найк Борзов, Александр Ф. Скляр, Илья Чёрт, Владимир Бегунов («Чайф»), Билли Новик (Billy’s Band), «Заточка» и другие.

Участники 
Текущие участники
 Василий «Вася Васин» Васильев — вокал, гитара, губная гармоника (1995—наше время)
 Данила «Danny Boy» Смирнов — бас, вокал, программирование, губная гармоника (1996—наше время)
 Вадим «Нос» Латышев — ударные, вокал (2000—наше время)

Бывшие участники

 Станислав Сытник — бас (1995)
 Леонид Непомнящий — бас (1995)
 Евгений Яровой — гитара (1995—1996)
 Кирилл Соловьев — ударные (1995—1996)
 Евгений «Джей» Назаров (DJ, MC) — ударные, вокал (1996—2000) Скончался у себя в квартире от передозировки наркотиков.
 Светлана Терентьева — ударные (2000)
 Иван Людевиг — гитара (2002—2007)

Временная шкала

Другие музыкальные проекты 
Участники Кирпичей основали также несколько интересных музыкальных проектов:
 Правда (Данила Смирнов, Иван Людевиг)
 Васин-Нос (Вася Васин, Вадим Латышев)
 Spermadonarz (Данила Смирнов)
 Won James Won (Данила Смирнов)
 Steroid 50333 (Данила Смирнов, Вадим Латышев, Иван Людевиг)
 Goon Gun (Данила Смирнов)
 Преzтиж (Вадим Латышев)
 MUX (Данила Смирнов)

Дискография 

Студийные альбомы
 1996: Кирпичи тяжелы
 1999: Смерть на рейве
 2000: Капиталиzм 00
 2002: Сила ума
 2004: Let’s rock!
 2005: Царский альбомъ
 2006: 7
 2008: Камни
 2011: Новые кирпы моо фок
 2013: Summertime!
 2015: Потому что мы банда
 2021: Старческий маразм

Концертные альбомы
 1995: Live in Polygon
 1999: Live in Kiev

Видео-альбомы
 2005: Кирпичи V ударе

Сборники
 2008: MP3 CD 1
 2008: MP3 CD 2
 2008: Новая коллекция: Кирпичи

Мини-альбомы
 2009: Главклуб

Сплиты
 2010: Тараканы! + Кирпичи

Видеография 

 01. Байка (1996)
 02. Плюю я (1999)
 03. Данила блюз (2000)
 04. Школьнички (2002)
 05. Джедаи (2004)
 06. Ира (2004)
 07. Ира — 2 (2004)
 08. Let’s Rock! (2004)
 09. Царь (2005)
 10. Давай Сейчас (2008)
 11. Совесть (2008)
 12. Вперёд/Бодрит (2008)
 13. Всё Для Народа (2008)
 14. Так как рэп собирает (2009)
 15. Бред сивой кобылы (2011)
 16. Конь-людоед (2012)
 17. All Around the World (2013)
 18. Endless Party (2013)
 19. Smoke (2013)
 20. Summertime (2013)
 21. Shame (3 версии) (2013)
 22. Goodbye (2013)
 23. XX Лет Веселья (2015)
 24. Виват! (2016)
 25. Кодекс молчания (2016)
 26. Спасибо, пока (2020)
 27. Учитесь плавать (2021)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт рок-группы Кирпичи
 Профиль группы Кирпичи на Last.Fm
 История группы на сайте Rock’n’Roll.ru

Рок-группы России
Группы альтернативного рока России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Исполнители лейбла «Никитин»
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Трио
Хип-хоп-группы России
Панк-рок-группы России
Рэп-рок-группы